A 2020-as Giro d’Italia a háromhetes olasz kerékpáros körverseny 103. kiírása. A verseny eredetileg május 9-én került volna megrendezésre budapesti nagy rajttal, azonban a COVID–19 járvány miatt végül az október 3. és 25. közötti időszakra halasztották, valamint a budapesti rajt helyett a verseny Szicíliában indult el. 

2007 után ismét volt magyar indulója háromhetes körversenynek Valter Attila személyében, aki a CCC Team csapatával indult.

Részt vevő csapatok

World Tour csapatok

  AG2R La Mondiale
  Astana
  Bahrain–McLaren
  Bora–Hansgrohe
  CCC Team
  Cofidis
  Deceuninck–Quick-Step

  EF Pro Cycling
  Groupama–FDJ
  Israel Start-Up Nation
  Lotto Soudal
  Mitchelton–Scott
  Movistar Team

  NTT Pro Cycling
  Team Jumbo–Visma
  Team Ineos
  Team Sunweb
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Pro-kontinentális csapatok

  Androni Giocattoli–Sidermec

  Bardiani–CSF–Faizanè

  Vini Zabù–KTM

Szakaszok

Koronavírus fertőzések
A 7. szakasz után a végső győzelemre is esélyes Simon Yates rosszul érezte magát, majd a tesztek kimutatták, hogy elkapta a koronavírust, így a következő szakaszon már nem indulhatott el.

A 9. szakasz előtti szünnapon a menetrendszerinti tesztelés során többen is pozitív koronavírus tesztet produkáltak, többek között az összetett esélyes Steven Kruijswijk, valamint a sprinter Michael Matthews is. A Mitchelton–Scott csapatában Yates után további négy, a csapatnál dolgozónál mutatták ki a vírust, így a csapat azonnali hatállyal visszalépett a versenytől.

A 10. szakasz rajtja előtt nem sokkal Kruijswijk pozitív teszteredményére hivatkozva a Team Jumbo–Visma csapata is úgy döntött, hogy a Mitchelton–Scott-hoz hasonlóan nem folytatják tovább a versenyt.

Valter Attila eredményei

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz
A szakasz előtt a csapatok tiltakoztak a magashegyi szakaszok közötti, értelmetlenül hosszú versenytáv miatt. Az eredetileg Morbegnóból induló 251 kilométeres szakaszt a terveknek megfelelően elindították, de a szakadó esőben 20 kilométer után  félbeszakították a rendezők. Az új rajtot Abbiategrassóban jelölték ki. A verseny távja 124 kilométerre csökkent.

20. szakasz

Október 20-án a szervezők bejelentették, hogy a francia járványügyi rendelkezések szigorítása miatt a hatóságok visszavonták a verseny engedélyét a franciaországi útvonalra. Ezért kimaradt a Colle dell'Agnello, a Col d'Izoard és a Montgenevre. Ehelyett Sestriere-be háromszor hajtott fel a mezőny.

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Giro
Giro d’Italia